«Представление о душе и теле», «Игра о душе и теле» (, 1600) композитора Эмилио де Кавальери — первая известная оратория, по другой трактовке — одна из первых опер, так называемая «духовная опера».

Персонажи 
 Душа — сопрано
 Тело — тенор
 Разум — альт
 Совет — тенор
 Время — тенор
 Наслаждение — альт
 2 спутника Наслаждения — тенор, баритон
 Ангел-хранитель — сопрано
 Мир — тенор
 Мирская жизнь — сопрано
 Проклятая душа — тенор
 Блаженная душа — сопрано
 Небесный голос — сопрано
 Осторожность — разговорная роль
 Благоразумие — баритон
 Хор: ангелы, осужденные и благословенные души, безымянный (4-8 голосный хор)
 Балет — праздник в финале

Сюжет 
Время, Разум, Душа, Тело и прочие воплощения спорят о смысле жизни.

Характеристика 
«„Представление“ — принципиальная попытка сочетания старинной мистерии с новым музыкальным стилем родившейся оперы. В отличие от светлых тонов и пасторальности первых сочинений флорентийцев, здесь римские нравоучения и религиозность, а „драма через музыку“ выглядит морализаторством».

В произведении «совсем нет места смеху, да и грация незнакома автору. Но зато какая серьезность, какое мужественное, сдержанное волнение! Диалог грешной плоти, терзаемой мукой, и умиротворенной, получившей избавление души отличается редкостной красотой» (Роллан).

Как первая духовная опера «Представление» закладывает религиозную традицию не только римской школы — «Эвмелио» Агацца-ри (1606), «Святой Алексей» Ланди (1632) и др. Его дальние отзвуки — «Весталка» Спонтини, «Иосиф» Мегюля (обе — 1807), «Норма» Беллини (1831), «Еврейка» Галеви (1835), «Гугеноты» (1836) и «Пророк» (1849) Мейербера, «Самсон и Далила» Сен-Санса (1877), в XX веке — "Моисей и Аарон-Шёнберга (1954) и «Святой Франциск Ассизский» Мессиана (1983).

Издание 
Первое издание было выпущено вскоре после постановки издателем Алессандро Гвидотти. В следующий раз она была напечатана в XX веке (1912 год, Рим, под ред. Доменико Алалеоны).

Постановки и записи 
Почти 4 века произведение было в забвении.

Известны единичные постановки 1-й половины XX века в Италии, Германии, США. В 1974 году в Кёльне была сделана запись «Представления», исполненного под руководством Хансе-Мартина Линде солистами Collegium Vocale Koeln. В России она исполнялась во фрагментах ансамблем «Мадригал» под руководством Андрея Волконского (в записи существует лишь один фрагмент из третьего акта). В 1998 году она была исполнена в Рахманиновском зале Московской консерватории силами Марии Батовой, музыковеда и ученика покойного солиста ансамбля «Мадригал» Евгения Аргышева. Одна из лучших современных записей сделана на Утрехтском фестивале ансамблем «Arpeggiata» под управлением К. Плюхар в 2004 году.

В 2001 году поставлена в Брюсселе.

С 2012 года в русском переводе Алексея Парина идёт в репертуаре детского музыкального театра им. Н. Сац под названием «Игра о душе и теле». Режиссёр Георгий Исаакян, музыкальный директор Эндрю Лоуренс-Кинг. Постановка была тепло встречена критиками и получила награду «Золотая Маска» в категории «Специальный приз жюри» в 2013 году.

См. также 
 Эвридика (опера Пери) — другая опера 1600 года

Ссылки 
 Русский перевод либретто — пер. Алексей Парин
 Вступление к первому печатному изданию «Представления о Душе и Теле» Э.Кавальери. Перевод М.Батовой
 Запись онлайн

Примечания 

Оперы на итальянском языке
Оперы 1600 года
Оратории по алфавиту
1600 год в музыке